Департамент Анта  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сальта .

Территория — 21945 км². Население — 49,8 тыс.человек. Плотность населения — 2,3 чел./км².

Административный центр — Хоакин-Виктор-Гонсалес.

География 
Департамент расположен на юго-востоке провинции Сальта.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Оран
 на северо-востоке — с департаментом Ривадавия
 на юго-востоке — с провинцией Чако
 на юге — с провинцией Сантьяго-дель-Эстеро
 на юго-западе — с департаментом Метан
 на западе — с департаментом Хенераль-Гуэмес
 на северо-западе — с провинцией Жужуй

Административное деление
Департамент включает 5 муниципалитетов:

Хоакин-Виктор-Гонсалес
Аполинарио-Саравия
Эль-Кебрачаль
Хенераль-Писарро
Лас-Лахитас

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сальта